Cingília o Cínglia (llatí Cingilia) fou una fortalesa dels vestins als Picé, no lluny de Cutina. És la moderna Citta Aretenya. El cònsol Dècim Juni Brut Esceva I (Decimus Iunius Brutus Scaeva) la va assaltar el 325 aC i la ciutat fou donada al saqueig de les legions com a premi.

Ciutats romanes del Picè